Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1971, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1971, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Helga Masthoff 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Virginia Wade (Campionessa)
 Helga Masthoff (finale)

 Gail Chanfreau (semifinali)
 Helga Schultze (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1971